Галактика Андромеди — найближча до Чумацького Шляху галактика в сузір'ї Андромеди
 «Туманність Андромеди» — науково-фантастичний роман відомого радянського письменника Івана Єфремова
 «Туманність Андромеди» — фільм, знятий за мотивами однойменного літературного твору.